Diese Liste enthält – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – die Ausstellungen, die ab 1963 im Leonhardi-Museum in Dresden stattfanden.

Ausstellungen

2023 
 Wilhelm Müller – Retrospektive (Oktober 2023 bis Januar 2024)
 Ekkeland Götze – Terragraphie (1. Juli 2023 bis September 2023)
 Frank Höhler – Künstlerportraits (22. April 2023 bis 18. Juni 2023)
 Jürgen Wenzel – Malerei und Zeichnung (28. Januar 2023 bis 10. April 2023)

2022 
 Auditivvokal Dresden – Ecos Australes – Vortrag und Konzert (18. Oktober 2022 bis 18. Oktober 2022)
 Henriette Grahnert – Abstrakt in Disko (24. September 2022 bis 8. Januar 2023)
 Zoller, Manfred – Collagen und Assemblagen (1. Juli 2022 bis 4. September 2022)
 Roggan, Ricarda – Fotografie (8. April 2022 bis 19. Juni 2022)

2021 
 Helga Paris – Fotografie (8. Oktober 2021 bis 20. März 2022) Corona-Schließung 22.11.21-14.1.22
 STRAWALDE – Blätter aus der Zeit (2. Juni 2021 bis 19. September 2021)

2020 
 Mark Lammert – ROT GELB BLAU (9. Oktober 2020 bis 30. Mai 2021)
 Petra Kasten – Struktur der Materie (20. März 2020 bis 6. September 2020)

2019 
 Barbara Klemm – OSTEN – Bilder aus Osteuropa und der DDR (30. November 2019 bis 8. März 2020)
 Eugen Blume / Matthias Flügge / Frizzi Krella / Mark Lammert - DEKALOG 1-10 (6. September 2019 bis 17. November 2019)
 Andreas Hegewald - Das poetische Weltbild (22. Juni 2019 bis 18. August 2019)
 Maix Mayer – barosphere 2015–2019 (22. März 2019 bis 10. Juni 2019)

2018 
 Gerhard Kettner – Zeichnungen (30. November 2018 bis 3. März 2019)
 Wanda – RASTERN – Siebdruck in Dresden – von den Anfängen bis zur Gegenwart (31. August 2018 bis 11. November 2018)
 Joachim Richau – FRAGMENT (1. Juni 2018 bis 19. August 2018)
 Fritz Klemm – Malerei und Arbeiten auf Papier (3. März 2018 bis 20. Mai 2018)

2017 
 Ines Beyer – Handlungsspielraum (2. Dezember 2017 bis 18. Februar 2018)
 Walter Libuda – Magische Areale (8. September 2017 bis 5. November 2017)
 Manfred Paul (Fotograf) – Fotografie (17. Juni 2017 bis 27. August 2017)
 Thomas Matauschek – Stillgewässer Überlauf (11. März 2017 bis 5. Juni 2017)

2016 
 Christoph Rodde – Mittelstrecke (10. Dezember 2016 bis 26. Februar 2017)
 Wieland Payer – Waldstaub (17. September 2016 bis 20. November 2016)
 Frank Mädler – Tafelwerk (18. Juni 2016 bis 4. September 2016)
 Wolfgang Adalbert Scheffler – (19. März 2016 bis 5. Juni 2016)

2015 
 Tobias Stengel – (12. Dezember 2015 bis 28. Februar 2016)
 Christoph Roßner – OBLOMOW (12. September 2015 bis 29. November 2015)
 Frank Maasdorf – Skulpturen (20. Juni 2015 bis 30. August 2015)
 Ulrich Lindner – (21. März 2015 bis 7. Juni 2015)

2014 
 Ernst Schroeder (Maler) – (6. Dezember 2014 bis 8. März 2015)
 Hans Theo Richter / Max Uhlig / Jiří Kolář / Paula Ribariu / Werner Wittig (Künstler) / Peter Graf (Maler) / Thomas Ranft (Grafiker) / Lutz Fleischer (Maler) / Wolfram A. Scheffler / Dieter Goltzsche / Hanns Schimansky / Claus Weidensdorfer – Hans Theo Richter-Preisträger 1998 – 2014 (6. September 2014 bis 23. November 2014)
 Frank Höhler / Thomas Kläber / Jürgen Matschie / Luc Saalfeld – ANNÄHERUNGEN.EISENHÜTTENSTADT / Ein fotograhischer Essay (12. Juni 2014 bis 26. August 2014)
 Hanns Schimansky – Mikrokanonisches Orchester (5. April 2014 bis 22. Juni 2014)
 Harald Metzkes – Bilder (17. Januar 2014 bis 23. März 2014)

2013 
 Sebastian Rug – Im Zeichnen sehen (11. Oktober 2013 bis 15. Dezember 2013)
 Harald Hauswald – Erinnerung ausgegraben - Fotografien 1976 – 1990 (5. Juli 2013 bis 22. September 2013)
 Eberhard Göschel – Neue Bilder (20. März 2013 bis 23. Juni 2013)
 Jana Morgenstern – Arbeiten 2007–2012 (19. Januar 2013 bis 10. März 2013)

2012 
 Olaf Holzapfel – Region (21. September 2012 bis 30. Dezember 2012)
 Peter Herrmann (Maler) – Ostende (16. Juni 2012 bis 2. September 2012)
 Carlfriedrich Claus – Geschrieben in Nachtmeer (3. März 2012 bis 3. Juni 2012)

2011 
 Peter Makolies – Feldsteine 2001 – 2011 (19. November 2011 bis 12. Februar 2012)
 Micha Ullman – Sandwerk (15. September 2011 bis 6. November 2011)
 Sibylle Bergemann – (17. Juni 2011 bis 4. September 2011)
 Neele Hülcker / Lisa Haucke - räumen Intermezzo I (9. Mai 2011 bis 5. Juni 2011)
 Jan Brokof – Concrete Forest (12. Februar 2011 bis 25. April 2011)

2010 
 Joachim Böttcher – (26. November 2010 bis 30. Januar 2011)
 Rainer Görß / Werner Lieberknecht / Konrad Maass / Götz Schlötke / Detlef Schweiger / Holger Stark / Franz Zadnicek - MOOSROSE 37 - Villa Marie 1980, 1990, 2010 (11. September 2010 bis 31. Oktober 2010)
 Rainer Zille – (3. Juli 2010 bis 5. September 20010)
 Konrad Henker – Radierungen (10. April 2010 bis 20. Juni 2010)
 Evelyn Richter - Fotografie (29. Januar 2010 bis 5. April 2010)

2009 
 Monika Brandmeier – Sachverhalt (30. Oktober 2009 bis 17. Januar 2010)
 Egon Pukall – (11. Juli 2009 bis 27. September 2009)
 Ulrich Wüst – Jahrebuch (9. Mai 2009 bis 5. Juli 2009)
 Stefan Nestler – collage concrete (28. Februar 2009 bis 26. April 2009)

2008 
 Chris Newman – (29. November 2008 bis 15. Februar 2009)
 Albert Wigand (Künstler) – (14. September 2008 bis 16. November 2008)
 Lothar Böhme – (21. Juni 2008 bis 31. August 2008)
 Goran Djurovic – (13. April 2008 bis 8. Juni 2008)
 Heinrich Zille – (12. Januar 2008 bis 30. März 2008)

2007 
 Olaf Nicolai –  (22. November 2007 bis 1. Januar 2008)
 Elisabeth Ahnert – (22. September 2007 bis 11. November 2007)
 Max Uhlig – (23. Juni 2007 bis 9. September 2007)
 Arno Fischer (Fotograf) – (31. März 2007 bis 17. Juni 2007)
 Bodo Korsig – (3. Februar 2007 bis 25. März 2007)

2006 
 Manet würde sich wundern (25. November 2006 bis 21. Januar 2007)
 Matthias Hoch (Fotograf) – (21. September 2006 bis 12. November 2006)
 Claus Weidensdorfer – (13. Juli 2006 bis 17. September 2006)
 Ralf Kerbach – (19. Mai 2006 bis 9. Juli 2006)
 Werner Stötzer – (24. März 2006 bis 14. Mai 2006)
 Andrea Franzioch – (27. Januar 2006 bis 12. März 2006)

2005 
 Yehudit Sasportas – (9. Dezember 2005 bis 22. Januar 2006)
 Anna und Bernhard Blume – (4. Oktober 2005 bis 4. Dezember 2005)
 Yannick Demmerle – (19. August 2005 bis 25. September 2005)
 Franz Lippold – (1. Juli 2005 bis 14. August 2005)
 Elke Hopfe – (22. April 2005 bis 19. Juni 2005)
 Werner Lieberknecht – (11. Februar 2005 bis 10. April 2005)

2004 
 Andreas Küchler – (19. November 2004 bis 23. Januar 2005)
 Dieter Goltzsche – Zwischen Ordnung und Abenteuer (17. September 2004 bis 14. November 2004)
 Klaus Dennhardt – (9. Juli 2004 bis 29. August 2004)
 Cornelia Schleime – Von Angesicht zu Angesicht (30. April 2004 bis 27. Juni 2004)
 Holger John – (27. März 2004 bis 25. April 2004)
 Jürgen Schön (Künstler) – (16. Januar 2004 bis 21. März 2004)

2003 
 Jenny Rosemeyer / Olaf Holzapfel / Lisa Junghanß / Theo Boettger - Vier 11 (27. November 2003 bis 20. Dezember 2003)
 Hermann Glöckner – für Dresden (10. Oktober 2003 bis 28. Dezember 2003)
 Thomas Traeder – (24. Mai 2003 bis 13. Juli 2003)
 Andrea Türke – "Dächer" Graphische Blätter (7. März 2003 bis 11. Mai 2003)

2002 
 Axel Heller – Photographien (23. August 2002 bis 13. Oktober 2002)
 Christopher Simpson – Digitaler Wald | Screenshots + Raumprojektion (7. Juni 2002 bis 4. August 2002) im Bräustübel am Körnerplatz
 C. G. Große – Druckstöcke (27. Mai 2002 bis 16. August 2002) im Ortsamt Loschwitz
 Stefan Hüsch / Sönke el Bitar / Christine Weber – Bewegung NURR – corporate identity (20. April 2002 bis 23. Mai 2002) Ein Projekt in Zusammenarbeit mit INTER – TRANS
 Jana Morgenstern / Grit Schwertfeger / Thomas Baumhekel / Frank Mädler – Vier 10 (11. April 2002 bis 21. Juni 2002) im Kupferstichkabinett zu Gast
 Günther Hornig – Tuschen und Aquarelle (2. März 2002 bis 7. April 2002)
 Matthias Kistmacher – Animals and others (28. Januar 2002 bis 26. April 2002) im Ortsamt Loschwitz
 Bruno Raetsch /  Thomas Rug –  Nebenwirkung (19. Januar 2002 bis 17. Februar 2002)

2001 
 Maja Nagel – Arbeiten auf Papier (24. November 2001 bis 6. Januar 2002) im Bräustübel am Körnerplatz
 Mathis Neidhardt – (29. Oktober 2001 bis 11. Januar 2002)
 Rolando Hettner – Malerei und Grafik (4. August 2001 bis 2. September 2001)
 Ernst Hirsch (Kameramann) – Das Auge von Dresden (22. Juli 2001 bis 7. Juli 2001)
 Bernd Hahn – Geometrie der Poesie (16. Juni 2001 bis 29. Juli 2001)
 Lutz Fleischer (Maler) – (28. April 2001 bis 10. Juni 2001)
 Matthias Jackisch – (28. April 2001 bis 10. Juni 2001)
 Siegrid Stefanow – Grafik – Malerei (24. März 2001 bis 22. April 2001)
 Volker Henze / Hans Scheib (Bildhauer) Stille Post (17. März 2001 bis 22. April 2001)
 Helga Elben – (10. Februar 2001 bis 18. März 2001)
 Gudrun Brückel – (6. Januar 2001 bis 4. Februar 2001)

2000 
 Matthias Kanter – Vier 9 (25. November 2000 bis 30. Dezember 2000)
 Steffen Bachmann / Jens Herrmann / Marcus Lilge – Dialog im Wandel (14. Oktober 2000 bis 12. November 2000)
 Marietta Jeschke – Zeichnungen und Lithographien (6. Mai 2000 bis 4. Juni 2000)
 Willy Wolff (Maler) – (18. März 2000 bis 23. April 2000)
 Holger Koch – (15. Januar 2000 bis 13. Februar 2000)

1999 
 A. Blumenstein – Vier,8 (27. November 1999 bis 2. Januar 2000)
 Sándor Dóró – (9. Oktober 1999 bis 21. November 1999)
 Bärbel Kuntsche – (29. Mai 1999 bis 4. Juli 1999)
 Roland Staab – (24. April 1999 bis 30. Mai 1999)
 Rudolf Mayer – Der junge Grieshaber und seine Freunde (17. April 1999 bis 16. Mai 1999)

1998 
 Frank Herrmann – (24. Oktober 1998 bis 22. November 1998)
 Hans-Hendrik Grimmling – Die Wucht der Bilder (1. August 1998 bis 13. September 1998)
 Peter Bauer (Künstler, 1951) – Erfahrungsaustausch (27. Juni 1998 bis 26. Juli 1998)
 Gunter Herrmann – (20. Juni 1998 bis 26. Juli 1998)
 Christopher Haley Simpson – 1001 Nachttischlampe (25. April 1998 bis 7. Juli 1998) In den Technischen Sammlungen
 100 Jahre Künstlerhaus Dresden Loschwitz 1898–1998 (18. April 1998 bis 17. Mai 1998)
 Florian T. Keller – (7. März 1998 bis 19. April 1998)

1997 
 Peter Klitta – Vier VI (29. November 1997 bis 31. Dezember 1997)
 Jürgen Schieferdecker – (18. Oktober 1997 bis 23. November 1997)
 Alekos Hofstetter / Christian Steuer / Daniel H. Wild – Bewegung NURR (21. August 1997 bis 31. August 1997)
 Christine Heitmann – (12. Juli 1997 bis 24. August 1997)
 Johannes Kühl (Künstler) – (5. Juli 1997 bis 10. August 1997)
 Peter Wagler – (19. April 1997 bis 25. Mai 1997)
 Dieter Zimmermann (Maler) – Malerei (1. März 1997 bis 30. April 1997)
 Eberhard Havekost – (1997)
 Eva-Maria Wilde – (1997)

1996 
 Lothar Beck (Bildhauer) – (7. September 1996 bis 6. Oktober 1996)
 Werner Koch (Maler, 1937) – (3. August 1996 bis 1. September 1996)
 Janina Kracht – (27. April 1996 bis 26. Mai 1996)
 Werner Bielohlawek – (23. März 1996 bis 21. April 1996)
 Wolfgang Beier – (17. Februar 1996 bis 17. März 1996)
 Matthias Blumhagen – Photographien 1981–1990 (13. Januar 1996 bis 11. Februar 1996)
 Wolfgang Beier – (1996)
 Wolfgang Bruchwitz – (1996)

1995 
 Christine Wahl – (23. September 1995 bis 22. Oktober 1995)
 Ingo Garschke / Anette Küchenmeister / Henry Puchert / Bernhard Staerk –  Aufzeichnungen (3. Juni 1995 bis 2. Juli 1995)
 Andreas Dress (Maler) / Claus Weidensdorfer –  Ein deutscher Hausschatz (29. April 1995 bis 28. Mai 1995)
 Robert Helke / Sven Hoffmann (Künstler) / Christine Koch / Eva M. Baumert – Balance (11. März 1995 bis 16. April 1995)
 Sabine Fiedler-Mohrmann – (1995)
 Enrico Pulsoni – (1995)

1994 
 Sabine Heinrich / Kai Kluge / Thoralf Knobloch / Tobias Piontke / Pfelder / Markus Retzlaff / Heidrun Rueda / Runhild Wirth / Hans Ulrich Wutzler – Ausstellung 9 (13. August 1994 bis 10. September 1994) Blaue Fabrik
 Alessandro Kokocinski – Das Leben ist ein Traum (15. Januar 1994 bis 13. Februar 1994)
 Gerhard Wienckowski – (1. Januar 1994 bis 1. Januar 1994)

1993 
 Günther Torges – Landschaften (4. Dezember 1993 bis 9. Januar 1994)
 Ullrich Panndorf – AGRAULES GARTEN  – II (30. Oktober 1993 bis 28. November 1993)
 Roland Boden / Jens Herrmann / Ute Richter (Künstlerin) / Tobias Stengel – Vier 3 (25. September 1993 bis 24. Oktober 1993)
 Wolf-Eike Kuntsche – Plastik/Zeichnungen (21. August 1993 bis 19. September 1993)
 Achille Perilli – Die Arbeiten auf Papier und die Bücher 1946–1992 (2. Juli 1993 bis 15. August 1993)
 Candida Höfer – Öffentliche Innenräume (15. Juni 1993 bis 15. August 1993)
 Heinz Friege – Proportionen – Progressionen (29. Mai 1993 bis 27. Juni 1993)
 Wolfram Hänsch – Malerei und Grafik (15. Mai 1993 bis 20. Juni 1993)
 Anne-Katrin Schmidt – TERRA INCOGNITA (17. April 1993 bis 23. Mai 1993)
 Kristine Wischniowski – Arbeiten auf Papier (3. April 1993 bis 9. Mai 1993)
 Arend Zwicker – Malerei (13. März 1993 bis 11. April 1993)
 Martin Wolf – Umweltbilder (20. Februar 1993 bis 28. März 1993)
 Christian Schulze (Bildhauer) – Plastik (16. Januar 1993 bis 14. Februar 1993)

1992 
 E. Dämmerich / M. Gutmann / J. Lohse / F. Tausend / K. Schneider / E. v. d. Erde / G. Schröter, / M. Martin,  – Malerei (3. Dezember 1992 bis 27. Dezember 1992)
 Albert Hennig – (29. November 1992 bis 10. Januar 1993)
 Hartmut Bonk – Plastik/Malerei/Grafik (2. Oktober 1992 bis 22. November 1992)
 Harriet Maria Böge / Hirschvogel (Künstler) / Holger Lippmann / Frank Nitsche (Maler) – Vier 2 (29. August 1992 bis 27. September 1992)
 Giorgio Morandi – Radierungen 1913–1956 (4. Juli 1992 bis 23. August 1992)
 Andreas Seeliger – (3. Juli 1992 bis 23. August 1992)
 Georg Gelbke – Zum 110. Geburtstag 1882–1947 (16. Mai 1992 bis 3. Juli 1992)
 Reinhard Springer – (7. Mai 1992 bis 21. Juni 1992)
 Horst Weiße / Hans Kutschke – Plastik/Malerei/Grafik (4. April 1992 bis 3. Mai 1992)
 Gudrun Oltmanns / Marie Luise Faber – Vier 1, Fröhliche Verwicklungen (14. März 1992 bis 29. März 1992)
 Jochen Fiedler – Landschaften (20. Februar 1992 bis 29. März 1992)
 Andreas Garn – Entdeckungen auf Papier (11. Januar 1992 bis 16. Februar 1992)

1991 
 Gudrun Oltmanns / Ulrike Rösner / Detlef Schweiger / Ulrich Schollmeyer – Vier 1 – Malerei/Grafik/Plastik (21. September 1991 bis 27. Oktober 1991)

1990 
 Tobias Stengel – o.T. (4. August 1990 bis 2. September 1990)
 Osmar Osten – Malerei (30. Juni 1990 bis 29. Juli 1990)
 Paul Böckelmann – boragk-fe (26. Mai 1990 bis 26. Mai 1990) Enddatum ungenau
 Günther Hornig – Malerei/Objekte (9. Mai 1990 bis 7. Oktober 1990)
 Andreas Hegewald – rumor (21. April 1990 bis 20. Mai 1990)

1989 
 Andreas Hegewald / P. Koch, – Im Namen der beiden Mädchen (12. Oktober 1989 bis 12. Oktober 1989)
 Eva Anderson / Kasten, Petra – cross rhythm (9. September 1989 bis 10. Oktober 1989)
 Inge Thiess-Böttner – Farbige Grafik (12. August 1989 bis 3. September 1989)
 K. Werner, – I.K.A.N. (27. Mai 1989 bis 25. Juni 1989)
 Veit Hofmann – Malerei + Bücher (22. April 1989 bis 21. Mai 1989)

1988 
 Brendel / Gabriel / Görß / Lewandowsky – Vom Ebben und Fluten (6. August 1988 bis 4. September 1988)
 Juergen Dreissig – Malerei – Grafik – Plastik (2. Juli 1988 bis 31. Juli 1988)
 Joachim Heuer – Malerei (28. Mai 1988 bis 26. Juni 1988)
 Elbaprojekt – Die andere Seite (7. Mai 1988 bis 21. Mai 1988)
 Elbaprojekt – Das weisse Buch (23. April 1988 bis 5. Mai 1988)

1987 
 Robert Rehfeldt – Malerei – Graphik – Collagen – Assemblagen – Zeichnungen (13. Juni 1987 bis 26. Juli 1987)
 Rat des Bezirkes Dresden – 3. Bezirksausstellung – Kunst & Sport (15. Januar 1987 bis 22. Februar 1987)

1986 
 Figur – Malerei/Grafik/Plastik (27. September 1986 bis 2. November 1986)
 Reinhard Sandner – Malerei | Grafik (9. August 1986 bis 21. August 1986)
 Stefan Plenkers – Malerei (1. Juni 1986 bis 1. Juli 1986)
 Wenzel / Hahn / Hengst / Köhler / Küchler / Maasdorf – 11n (26. April 1986 bis 26. April 1986)

1983 
 Lepke / Rzodeczko / Uhlig / Weber – Aus Dresdner Ateliers (20. Oktober 1983 bis 20. November 1983) im Glockenspielpavillon

1982 
 Andreas Bliemel – XX (19. September 1982 bis 17. Oktober 1982)
 Eckard Schwandt – Acrylmalerei (1. August 1982 bis 5. September 1982)
 Otto Niemeyer-Holstein – (20. Juni 1982 bis 25. Juli 1982)
 Cornelia Schleime / Reinhard Sandner / Ralf Kerbach – Ausstellung (17. Mai 1982 bis 21. Juni 1982)
 Wolfgang Leber – Bilder – Aquarelle (9. Mai 1982 bis 13. Juni 1982)
 Thea Richter (Bildhauerin) – Plastik, Zeichnungen (4. April 1982 bis 2. Mai 1982)

1981 
 Michael Freudenberg (Maler) (13. September 1981 bis 18. Oktober 1981)
 Dieter Zimmermann (Maler) – Bilder und Kombinationsbilderbogen (2. August 1981 bis 6. September 1981)
 Eberhard Göschel – Ölbilder – Terrakotten (21. Juni 1981 bis 26. Juli 1981)
 Ursula Scheib / Karla Woisnitza – Ausstellung (29. März 1981 bis 3. Mai 1981)

1978 
 Lothar Böhme – (10. Mai 1978 bis 1. Juni 1978) Datum Beginn ungenau

1969 
 Jochen Aue / Ulli Eisenfeld – Ausstellung (10. August 1969 bis 14. September 1969)

Literatur 
 Ulrike Haßler-Schobbert, Anja Römisch, Angelika Weißbach: Leonhardi-Museum: Dokumentation der Ausstellungsarbeit 1991–2002. Hrsg.: Verein Freunde und Förderer des Leonhardi-Museums e.V., Dresden 2004.
 Manet würde sich wundern. AG Leonhardi-Museum 1963–1990. Hrsg. von Bernd Heise und Angelika Weißbach. Ausst.-Kat. Leonhardi-Museum. Dresden 2006.
 Angelika Weißbach: Frühstück im Freien – Freiräume im offiziellen Kunstbetrieb der DDR. Die Ausstellungen und Aktionen im Leonhardi-Museum in Dresden 1963–1990 (Diss.). Berlin 2007.

Weblinks 
 Leonhardi-Museum – Ausstellungen – Übersicht, Archiv der Ausstellungen ab 2003

Leonhardimuseum
Leonhardimuseum
Loschwitz
Museen der Stadt Dresden